En , Słowik peut désigner :

 dans la voïvodie de Łódź
 Słowik, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Słowik, une localité.

dans la voïvodie de Silésie :
 Słowik, une localité de la gmina de Siewierz, dans le powiat de Będzin.
 Słowik, une localité de la gmina de Poczesna, dans le powiat de Częstochowa.